Чемпионат Азии по борьбе 1988 года прошёл с 12 по 16 декабря в Исламабаде (Пакистан). Соревнования проводились только по вольной борьбе среди мужчин. Принимало участие более 50 спортсменов.

Общий медальный зачёт

Очки команд-победительниц

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Итоговое положение 
 До 48 кг

 До 52 кг

 До 57 кг

 До 62 кг

 До 68 кг

 До 74 кг

 До 82 кг

 До 90 кг

 До 100 кг

 До 130 кг

Источники 
 FILA Wrestling Database

1988
Борьба
Борьба
Борьба
Международные спортивные соревнования в Исламабаде
1988 год в борьбе
Декабрь 1988 года